Копнене звери (лат. -{Fissipedia}-, [Фисипедија] — „раздвојена стопала”) је неважећи кладус и подред звери који се више не користи у научној класификацији. Овај подред је обухватао све врсте звери које живе на копну. Стручни назив за чланове овог подреда сисара је фисипеди.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Статус овог подреда је неважећи, јер се истраживањима утврдило да група перајари није засебна група звери, већ да се ради о групи псолики звери. Такође су и филогенетске везе други група звери проучене у тим истраживањима и касни исправљене.

Класификација 
[† - ознака за изумрли таксон]

 Подред: Fissipedia (копнене звери)
 Натпородица: Canoidea (псолике звери)
 Породица: Canidae (пси)
 Породица: Mustelidae (куне и амерички творови)
 Породица: Procyonidae (ракуни и црвена панда)
 Породица: Ursidae (медведи)
 Породица: †Amphicyonidae (медвједолики пси)
 Породица: †Miacidae
 Натпородица: Feloidea (мачколике звери)
 Породица: Felidae (мачке)
 Породица: Hyaenidae (хијене)
 Породица: Viverridae (вивериди, мунгоси, азијски линсанг и афричка палмина цибетка)
 Породица: †Nimravidae (лажне сабљозубе мачке)
 Породица: †Viverravidae

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе подреда Fissipedia.

Види још 
 Звери
 Перајари

Референце 

-
Неважећи таксони за сисаре